Awilda bezeichnet:

 Awilda (Salzburg), eine Marmorskulptur in Salzburg
 Awilda (Legende), eine legendäre Königstochter und Piratin